Diese Liste führt alle Bürgermeister der Stadt Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio seit deren Gründung im Jahr 1802 auf.

Weblinks 
 The Political Graveyard

!
Cincinnati
Burgermeister Cincinnati